The Wake steht für:

Filme:
 The Wake (2000), dänischer Film von Michael Kvium und Christian Lemmerz 
 The Wake, Alternativtitel von Agrypnia, griechischer Film von Nikos Grammatikos (2005) 
 The Wake (2006), britischer Film von Paul Williams 

Bands:
 The Wake (finnische Band), finnische Melodic-Death-Metal-Band
 The Wake (schottische Band), schottische Post-Punk-Band
 The Wake (US-amerikanische Band), US-amerikanische Gothic-Rock-Band

Sonstiges:
 The Wake (IQ-Album), Musikalbum von IQ (Band) (1985)
 The Wake (Voivod-Album), Musikalbum von Voivod (2018)